Hillside Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hillside Avenue Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 75000276
 Hillside Avenue Historic District (New Jersey), ID-Nr. 82003307